Kik je lahko:
 Kemična industrija Kamnik
 Kik (Hrvaška)